Yann Lachuer (1972-), footballeur et entraîneur français ;
 Julien Lachuer (1976-), footballeur et entraîneur français, frère du précédent.

Patronyme français